Батлава се може односити на:

 Батлава (Подујево), насељено место у општини Подујево
 Батлава (језеро), вештачко језеро код Подујева
 Батлава (река) (раније Брвеница), лева притока Лаба